Prvenstvo Jugoslavije u košarci za 1953. godinu je osmi put zaredom osvojila momčad Crvene zvezde iz Beograda.

Savezno prvenstvo

Završnica

Republička prvenstva

Hrvatska

Slovenija

Izvori 
Wayback arhiva, košarkaška liga Srbije, prvenstva 1945. – 1991.
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.

1953